Алёна (Еле́на) Станисла́вовна Доле́цкая (род. 10 января 1955, Москва, СССР) — российский журналист, переводчик, главный редактор журналов Interview Russia c момента его запуска в декабре 2011 года и Interview Germany, главный редактор Vogue Russia с 1998 по 2010 год. Член жюри национальной премии «Большая книга» с 2006 года. Участник проекта «Сноб» с декабря 2008 года.

Биография 
Журналистка Алёна Долецкая родилась 10 января 1955 г. в Москве, окончила филологический факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Там же защитила кандидатскую диссертацию на тему «Сравнительная риторика публичной русской и английской речи» в 1982 году. После окончания МГУ Алёна Долецкая там же преподавала и переводила англо-американскую литературу. Перевела книги Уильяма Фолкнера, Рэя Брэдбери и нескольких австралийских и новозеландских авторов.

Затем работала консультантом в компании De Beers до 1994 года, сотрудничала с радиостанцией BBC и немецким телеканалом RTL Television, была директором по связям с общественностью Британского Совета в России.

В 1998 году становится первым главным редактором журнала Vogue Russia, откуда уходит в 2010 году. 
В 2011 году запускает журнал Interview в России и Германии — в обоих изданиях Долецкая являлась главным редактором до декабря 2016 года.

29 апреля 2011 года совместно с Григорием Либергалом переводила для «Первого канала» церемонию бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон.

В 2012 году записывает 75 авторских программ «Завтраки с Аленой Долецкой» на телеканале «Дождь», в 2013 году выпускает авторскую программу под названием «Вечер с Долецкой». Является закадровым голосом на «Дожде». В 2013, 2014 и 2016 году вышли три кулинарные книги Долецкой: «Утро. 50 завтраков», «Воскресные обеды» и «Про варенье». В 2017 году вышла книга «Не жизнь, а сказка», являющаяся сборником автобиографических историй.

С 2018 года Долецкая стала креативным консультантом генерального директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой. В этом же году стало известно, что Алёна Долецкая открыла креативное агентство AsD. Его первым публичным проектом стал перезапуск и вывод на рынок журнала о косметике и парфюмерии Flacon.

В мае 2020 года запустила собственный благотворительный проект #помогаемврачам, который был направлен на поддержку медицинского персонала в период пандемии коронавируса.

Семья 
Отец — Станислав Яковлевич Долецкий (1919—1994), детский хирург, академик РАМН, член Британской Ассоциации детских хирургов (1964) и Международной Ассоциации хирургов (1971).

Мать — Кира Владимировна Даниель-Бек Пирумян (1920—1984), доктор медицинских наук, хирург-онколог.

Дед — Яков Генрихович Долецкий (Фенигштейн) (1888—1937) — член ВЦИК c 1917 года, нарком внутренних дел Литовско-Белорусской ССР в 1919 году, с 1922 года — руководитель РОСТА (позднее — ТАСС). Застрелился в 1937 году, перед арестом.

Дядя — Юрий Никулин.

Брат — Андрей Станиславович Долецкий (20.08.1947 — 15.11.2019), доктор медицинских наук, профессор, анестезиолог-реаниматолог.

Муж — Борис Асоян (1945—1992), советский дипломат, историк-африканист, кандидат исторических наук.

Муж — Лев Маратович Карахан (Вайнтрауб).

Библиография 
Библиография Алёны Долецкой представлена следующими книгами:
 Утро. 50 завтраков — М.: КоЛибри, 2013. — 144 с.
 Воскресные обеды — М.: КоЛибри, 2014. — 144 с.
 Про варенье — М.: КоЛибри, 2016. — 112 с.
 Не жизнь, а сказка — М.: КоЛибри, 2017. — 320 с.

Озвучивание

Аудиокниги 
 Алёна Долецкая. Не жизнь, а сказка — М.: Азбука-Аттикус, 2018. — 9 ч. 45 мин.
 Владимир Гуриев. Очень простое открытие. Как превращать возможности в проблемы — М.: Storytel, 2018. — 7 ч. 16 мин.
 Элизабет Гилберт. Город женщин. М.: Storytel, 2019. — 14 ч. 32 мин.

Мультфильмы 
 «Бука. Моё любимое чудище» — Принцесса Эдвардина, 2022. — 1 ч. 38 мин.

Примечания

Ссылки 
 Алёна Долецкая в передаче «Школа злословия». Выпуск от 27.02.2005
 Гость Алена Долецкая. Познер. Выпуск от 15.05.2012
 Архив передач «Вечер с Долецкой» на сайте телеканала «Дождь»
 Архив передач «Завтраки с Аленой Долецкой» на сайте телеканала «Дождь»

Главные редакторы журналов России
Журналисты России
Мода в России
Журналисты, пишущие о моде
Vogue
Телеведущие канала «Дождь»
Выпускники филологического факультета МГУ